Lexicon peut évoquer :
 le groupe de musique Lexicon ;
 le jeu de société Lexicon ;
 l’entreprise Lexicon ;
 Lexicon Entertainment, une entreprise de jeu vidéo ;
 Lexicon, roman écrit par Max Barry et paru en 2013.